E3 – jedna z międzynarodowych dróg transeuropejskich
 Boeing E-3 Sentry – amerykański samolot wczesnego ostrzegania
 Electronic Entertainment Expo – coroczna wystawa gier komputerowych
 szlak pieszy E3 – jeden z europejskich długodystansowych szlaków pieszych
 Edytor tekstowy e3
 E3 Prijs Vlaanderen – kolarski zawodowy wyścig jednodniowy w Belgii
 E 3 – gromada kulista w Drodze Mlecznej